Stefan Balicki (1899–1943) – polski pisarz
 Stefan Balicki (1913–1993) – polski metalurg